Griffith (Nova Gales do Sul)
Griffith (Indiana)
Griffith Institute
Observatório Griffith
TVR Griffith
Universidade Griffith
D. W. Griffith, cineasta

Desambiguações de topônimos